Wołczkowce (ukr. Вовчківці) – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Linki zewnętrzne 
 
 Wołczkowce na stronie Rady Najwyższej Ukrainy.

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon zborowski